Carlo I di Savoia detto il Guerriero (1468-1490) – Marchese di Saluzzo (dal 1487), Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1482 al 1490
 Carlo II di Savoia detto il Buono (1486-1553) – Duca di Savoia, principe di Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1504 al 1553